John Garton ist der Name folgender Personen:

* John Garton (Politiker) (fl. 1395–1427), englischer Politiker
 John Garton (Bischof) (1941–2016), britischer anglikanischer Bischof